

Patronyme 

 Bernard Bigras (1969-), homme politique québécois, député fédéral à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2011 ;
 Chris Bigras (1995-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Dan Bigras (1957-), chanteur, auteur-compositeur, musicien, comédien et réalisateur de films québécois ;
 François Bigras (1665-1731), ancêtre de milliers de familles Bigras du Québec et d'Amérique du Nord ; 
 Jean-Yves Bigras (1919-1966), réalisateur, monteur, scénariste et producteur québécois ;
 Julien Bigras (1932-1989), psychiatre, psychanalyste et écrivain québécois.

Toponyme 

 Île-Bigras est une gare de l'Agence métropolitaine de transport où passe le train de banlieue de la ligne Montréal/Deux-Montagnes.

Littérature 

 Monsieur Bigras est un roman de Geneviève de la Tour Fondue publié à Montréal en 1944 aux Éditions Beauchemin.

Homonymie de patronyme